Promenetus är ett släkte av snäckor. Promenetus ingår i familjen posthornssnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Posthornssnäckor
Promenetus